

Patronyme 

 Amihai Mazar (1942-), archéologue israélien ; 
 Benjamin Mazar (1906-1995), archéologue israélien ;
 Debi Mazar (1964-), actrice américaine ;
 Eilat Mazar (1956-2021), archéologue israélienne.

Toponyme 
 Mazâr-e Charîf,  ville d'Afghanistan.

Autre 
Un mazar (en arabe : مزار) est un mausolée construit sur le lieu de sépulture d'une personnalité particulièrement érudite ou pieuse de l'islam et révérée par les fidèles qui viennent y prier. (   mazar Bouyan Kouli khan)

Vente et commerce 
 Al Mazar, centre commercial de Marrakech.